Flandra () este o regiune din nordul-vestul Europei.
Comitatul Flandra a fost un stat feudal între 862 și 1795; 
Actualmente Flandra se referă la două entități federale belgiene: 
Regiunea Flandra ();
Comunitatea Flamandă ();
În Regiunea Flamandă există două provincii cu numele Flandra:
Flandra de Vest ();
Flandra de Est (); 
Flandra Franceză este un nume informal dat unei părți din departamentul francez Nord regiune ce a făcut parte până în 1659 parte din Comitatul Flandra;
Flandra Zeelandică (), se referă la regiunea din sudul provinciei olandeze Zeelanda aflată între frontiera belgiană și estuarul fluviului Schelde, regiune care și ea a aparținut istoric de Comitatul Flandra;